Ostia (Lido di Ostia), frakcja (frazione) w Rzymie, w gminie X Rzymu (Municipio Roma X)
 Lido di Ostia Ponente (Ostia Nord), część gminy Municipio Roma X w Rzymie, część Lido di Ostia
 Lido di Ostia Levante (Ostia Sud), część gminy Municipio Roma X w Rzymie, część Lido di Ostia
 Ostia Antica, strefa (Zone di Roma) w Rzymie, część gminy Municipio Roma X
 Ostia, starożytne miasto, obecnie stanowisko archeologiczne w Rzymie